Stora Rosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Rosjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (17,6 ha)
Stora Rosjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun,  (6,28 ha)

Se även
Rosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn